Кокер шпаньол е порода кучета. Има няколко подразделения, сред които са:
 английски кокер шпаньол.
 американски кокер шпаньол.

Породи кучета